«Ели мясо мужики» — сингл из одноимённого альбома, выпущенного в 1 июля 1998 году российской рок-группой «Король и Шут». Концертные исполнения песни вошли в альбомы «Ели мясо мужики», «Мёртвый анархист», «Концерт в Олимпийском», «На краю. Live». Также встречается в некоторых изданиях «Акустического альбома». Песня стала одной из самых известных песен группы.

История 
Песня «Ели мясо мужики» была придумана Андреем Князевым и Михаилом Горшенёвым в 1991 году, но впервые прозвучала лишь в клипе 1998 года. Действие песни происходит в условном Средневековье: некий конюх пригласил своих друзей поесть мяса и выпить пива. Во время пира конюх начинает рассказывать о своей жене, в том числе, что она изменяла ему с каждым из гостей. В конце концов он «за ней не уследил», и обращается к гостям: «правда вкусная она?», тем самым раскрыв тайну еды. Но мужики, не слушая и не понимая конюха, продолжали пировать.

Песня сразу же взлетела в хит-парадах. В 1999 году группа записала одноимённый концерт, куда вошла эта песня. Песня стала очень популярной, поэтому продюсерская компания выпустила альбом при условии, что эта песня не будет звучать на других альбомах. Но группа выпустила студийную запись песни «Ели мясо мужики» в сборнике «Собрание». После этого концертного альбома из группы ушёл продюсер Игорь «Панкер» Гудков.

Клип 
На студийную версию песни «Ели мясо мужики» летом 1998 года был снят видеоклип, позже вошедший в видеоверсию концертного альбома в качестве бонус-трека. Режиссёром клипа выступил известный российский клипмейкер Борис Деденёв. Клип был снят быстро, всего за два дня на студии «Леннаучфильм».

За данную работу участники группы заплатили около 20 тысяч долларов США. Такая солидная сумма появилась в группе благодаря спонсорству фирмы, выпускавшей слабоалкогольный напиток «Молотов-коктейль». Гитарист группы, Яков Цвиркунов, какое-то время работал в этой компании и сумел свести участников «Короля и Шута» с руководством фирмы. При этом группа рекламировала «Молотов-коктейль» и записала музыку к рекламному ролику напитка. Все деньги, вырученные от рекламы, пошли на съёмку клипа. При этом Андрей Князев считает, что бо́льшую часть суммы пришлось заплатить за раскрученное имя Бориса Деденёва, однако отмечает, что в целом съёмка клипа прошла успешно даже с точки зрения кинематографа и средневековой атмосферы, которую хотели музыканты, в экранизации песни удалось добиться.

Клип показывали основные музыкальные каналы; был он продемонстрирован и в «Утренней почте» Первого канала. По словам журналиста и политолога Андрея Сидорчика, через полтора месяца клип был снят с эфира за «пропаганду каннибализма».

Запись 
 Михаил Горшенёв (Горшок) — вокал, музыка.
 Андрей Князев (Князь) — вокал, стихи.
 Александр Балунов (Балу) — бас-гитара, бэк-вокал.
 Александр Щиголев (Поручик) — ударные.
 Яков Цвиркунов (Яша) — гитара, бэк-вокал.
 Мария Нефедова (Маша) — скрипка.

Каверы и пародии 
В 2007 году кавер на песню «Ели мясо мужики» исполнил Влад Топалов в программе «Пять песен на Пятом»; это исполнение негативно оценил автор песни — Андрей Князев.

Пародия на песню «Ели мясо мужики» была показана в новогодней передаче "Большая разница «Песню про ёлочку».
В передаче «Мульт личности» песня «Ели мяту мужики» была вложена в уста персонажа в образе Геннадия Онищенко.

В 2016 году Дмитрий Колдун исполнил песню в программе «Точь-в-точь» в образе Михаила Горшенёва, также исполнял на «Авторадио».

Примечания 

Панк-рок-песни
Песни на русском языке
Песни группы «Король и Шут»
Каннибализм в культуре и искусстве